Konzile von Alexandria unterscheidet man u. a.:
Konzil von Alexandria (231), Exkommunikation von Origenes
Konzil von Alexandria (306), Absetzung des Meletios von Lykopolis 
Konzil von Alexandria (321), erste Verurteilung der Lehre von Arius
Konzil von Alexandria (326), Bischofswahl von Athanasius
Konzil von Alexandria (340), Unterstützung von Athanasius, Abweisung der Verleumdungen von Eusebius von Nikomedia
Konzil von Alexandria (346)
Konzil von Alexandria (350), Absetzung von Athanasius
Konzil von Alexandria (362), Gottheit des Heiligen Geists
Konzil von Alexandria (363), Konzil der Bekenner (der Trinität)
Konzil von Alexandria (370), Verurteilung der Arianer Uraskius und Valens
Konzil von Alexandria (399), Verurteilung der Lehre von Origenes
Konzil von Alexandria (430), Ermahnung von Nestorius
Konzil von Alexandria (633), Unterstützung des Monotheletismus